TF est un sigle, qui signifie :
 Task Force (Force opérationnelle), une forme d'organisation temporaire créée pour exécuter une tâche ou activité donnée
 Team fortress, un mode de jeu de Quake,
 Tribunal fédéral, une autorité judiciaire suprême de la Suisse,
 Transformée de Fourier, une analyse en mathématiques.
 Transformation, Une forme de fétichisme sexuel.
 TransFlash, un format de carte mémoire, voir Carte microSD.
 taxe foncière

TF est un code, qui signifie :
 Terres australes et antarctiques françaises, selon la liste des Internet TLD (Top level domain): .tf
 Martinique et Guadeloupe, selon la liste des préfixes des codes OACI des aéroports,
 Province de Santa Cruz de Tenerife, selon la norme ISO 3166-2:ES espagnole.

TF est un symbole, qui signifie :
 térafarad, unité de mesure de capacité électrique

Code